

Persone 

 Longo Sofista – romanziere greco antico
Longo – cognome italiano
Robert Longo – regista statunitense, noto per il film Johnny Mnemonic del 1995

Altro 
Longus – soprannome di alcune famiglie romane
Longo – rivo della provincia di Trento, affluente dell'Avisio
Longo – famiglia patrizia veneziana
Longo – famiglia nobile modugnese
Longo – famiglia nobile genovese
 5948 Longo – asteroide della fascia principale